Валерий Панов:
 Панов, Валерий Викторович (род. 1961) — российский предприниматель-миллионер, государственный и политический деятель.
 Панов, Валерий Матвеевич (род. 1938) — советский танцовщик балета, заслуженный артист РСФСР.